Трешњево може бити село у Црној Гори:

 Трешњево, село у општини Андријевица или
 Трешњево, село у општини Цетиње.